B96 peut faire référence à :
 Autres agents bactériens, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Bundesstraße 96, une route fédérale allemande reliant Zittau à Sassnitz.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres